Charcoal Kilns ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Charcoal Kilns (Idaho), NRHP-Nr. 72001577
 Charcoal Kilns (Utah), NRHP-Nr. 79003491